Серге́й Влади́мирский:
 Владимирский, Сергей Алексеевич (1860—1902) — деятель профессионально-технического образования в России, директор Московского промышленного училища.
 Владимирский, Сергей Иванович (1902—1961) — советский режиссёр и сценарист.
 Владимирский, Сергей Михайлович — советский государственный деятель
 Владимирский, Сергей Николаевич (1951—2006) — советский и российский музыкант, заслуженный работник культуры РФ.